

Heaven & Hell () — сборник лучших хитов американского певца Мита Лоуфа и валлийской певицы Бонни Тайлер, выпущенный в 1989 году на лейбле Telstar Records. Большинство песен, включенных в альбом, были написаны Джимом Стайнманом, который написал одни из самых больших хитов для обоих исполнителей. В альбом включены песни из альбомов Bat Out of Hell (1977), Dead Ringer (1981), Midnight At The Lost And Found (1983) Лоуфа и Faster Than the Speed of Night (1983), Secret Dreams and Forbidden Fire (1986) Тайлер.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы Мита Лоуфа
Сборники 1989 года
Альбомы 1989 года